Зянкино — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Ворцинского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 138 м над уровнем моря.

Улицы:
 Набережная
 Центральная

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 118 человека (2012).

Примечания 

Населённые пункты Ярского района